Die Harmonie der Welt (L'Harmonie du monde en allemand) peut désigner :
 Die Harmonie der Welt (opéra) de Paul Hindemith
 Die Harmonie der Welt (symphonie) de Paul Hindemith